Obsolete — третій студійний альбом американського метал-гурту Fear Factory, який вийшов 1998 року.

Список композицій

Джерела

Посилання 
 "FEAR FACTORY - OBSOLETE"  Metal Reviews.

Альбоми Fear Factory
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records